Семён (Фридрих) Глебович Пронский (ум. 1555) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь из рода Рюриковичей, староста житомирский (1538—1539), брацлавский и винницкий (1540—1541), державца чернобыльский (1549—1555), воевода киевский (1545—1555), cын наместника бобруйского князя Глеба Юрьевича Пронского.

Биография 
Семён первым из князей Пронских перешёл в римско-католическую веру под именем Фридриха, получив крупные владения на Украине.

В 1538—1539 годах князь Семён Пронский занимал должность старосты житомирского, а в 1540—1541 годах был старостой брацлавским и винницким.

В 1549 году Семён Пронский был назначен державцей чернобыльским.

В 1545 году князь Семён Глебович Пронский был назначен воеводой киевским.

В 1552 году Пронский закладывает Белоцерковский замок.

В 1555 году воевода киевский князь Семён-Фридрих Глебович Пронский скончался и был похоронен под Берестечком на Волыни.

Семья и предки 
Семён Пронский вёл своё происхождении от пронских удельных князей. В середине XV века Пронское княжество было ликвидировано и присоединено к Великому княжеству Рязанскому. Князья Пронские, потеряв свои родовые вотчины, перешли на службу к великим князьям московским и великим князьям литовским.

Князь Юрий Фёдорович Пронский (дед Семёна) эмигрировал в Великое княжество Литовское, где был принят с почестями и получил крупные имения в Белоруссии и на Украине. Его сыновья Иван (ум. 1480) и Глеб (ум. 1513) оставались на литовской службе.

Отец Семёна, Глеб Юрьевич Пронский, был назначен наместником бобруйским и получил во владение имения в трокском повёте.

Братья и сёстры:
 Андрей (ум. ок. 1557) — наместник черкасский и каневский (1540—1543), староста житомирский (1553—1557), был женат на Анне Михайловне Сапеге.
 Анастасия — жена Яна-Николая Юрьевича и Фёдора Жука.
 Анна — жена Николая Нарбута.
 Мария — жена Яна Юрьевича Зеновича.

Жена с 1544 года: Феодора Богушовна Боговитина.

Дети:
 Ежи (умер в младенчестве).
 Александр (ум. 1595) — великий стольник литовский (1576—1588), староста луцкий (1580—1591) и каштелян трокский (1591—1595).
 Маруха (умерла в младенчестве).
 Гальша (ум. ок. 1581) — жена Яна Зборовского.

Примечания

Внешние ссылки 
 Леонтий Войтович. Пронская династия
 

Воеводы киевские
Семён Глебович